Зельдо́вич — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Зельдович Борис Якович (1944) — російський фізик, член-кореспондент АН СРСР (1987).
 Зельдович Григорій Борисович (1906, Тульчин — 1988, Київ) — український редактор, кінокритик, заслужений працівник культури України (1969).
 Зельдович Мойсей Гораційович (1919, Кам'янець-Подільський — 2008, Польща) — український літературознавець, доктор філологічних наук (1969), професор (1972).
 Зельдович Олександр Юхимович (1958, Москва) — російський режисер, сценарист.
 Зельдович Яків Борисович (1914—1987) — російський фізик-теоретик, астрофізик, академік АН СРСР (1958).